

Persone 
 Antonietta Dosi (1930) – scrittrice italiana
 Fabio Dosi (1954) – politico, avvocato e giudice di pace italiano
 Giuseppe Dosi (1891-1981) – poliziotto italiano
 Paolo Dosi (1954) – politico italiano

Altro 
 Palazzo Dosi Delfini – edificio di Rieti

Pagine correlate 
Dosa

Altri progetti